Hayato Yano (Osaka, 29 oktober 1980) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Hayato Yano speelde tussen 1999 en 2008 voor Tokyo Verdy, Ventforet Kofu en Kariya.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer